Veronika Kudermetova e Aryna Sabalenka erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

Ankita Raina e Karman Thandi hanno conquistato il titolo, a seguito del ritiro in finale di Olga Doroshina e Natela Dzalamidze sul punteggio di 6–3, 5–7, [12–12].

Teste di serie 

  Nao Hibino /  Oksana Kalashnikova (primo turno) 
  Han Xinyun /  Luksika Kumkhum (semifinale)

  Misaki Doi /  Danka Kovinić (semifinale)
  Olga Doroshina /  Natela Dzalamidze (finale, ritirate)

Wildcard 

  Lee Ya-hsuan /  Liang En-shuo (quarti di finale)

Alternate 

  Joanna Garland /  Lee Hua-chen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taipei OEC Open 2018